Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2009 werd van 10 tot en met 16 augustus 2009 gespeeld in de Canadese stad Montreal. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende hardcourtbanen in de buitenlucht in het Uniprix Stadium. Een week later werd in Toronto het WTA-toernooi van Toronto 2009 gehouden. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Rogers Cup, het wordt buiten Canada ook wel de Canada Masters genoemd.

De titelverdediger Rafael Nadal deed voor het eerst sinds zijn nederlaag op Roland Garros mee aan een ATP-toernooi. Titelverdedigers in het dubbelspel waren Daniel Nestor en Nenad Zimonjić. Aan het eind was Andy Murray de winnaar in het enkelspel, in het dubbelspel werden dat Mahesh Bhupathi en Mark Knowles.

Het toernooi van 2009 trok 200.077 toeschouwers.

Enkelspel 
Het toernooi begon met een opvallende nederlaag van Marin Čilić, de als nummer 14 geplaatste verloor van Michail Joezjny, die op dat moment de 65e positie op de ATP-ranglijst bezette. Čilić werd met 4-6, 7-6(4) en 6-1 naar huis gestuurd. Ook Radek Štěpánek (16) werd in de eerste ronde uit het toernooi geknikkerd, door een Lucky Loser genaamd Andrej Goloebev.

In de tweede ronde verloren er weer twee geplaatste spelers. Ditmaal ging het om Gaël Monfils (13), die in twee sets door Juan Carlos Ferrero aan de kant werd gezet en om Tommy Robredo, die ook in twee sets (en twee tiebreaks) verloor van Philipp Petzschner.

Tijdens de derde ronde gebeurde er iets bijzonders, de nummers één tot en met acht wonnen allemaal en belandden zo in de kwartfinales – dit was de eerste maal sinds de oprichting van de ATP in 1973 dat dit voorkwam. Alleen Andy Roddick en Juan Martín del Potro verloren een set tijdens hun derderondepartij.

De kwartfinale verliep voor de nummers één en twee niet zo gunstig, Roger Federer en Rafael Nadal werden allebei verrassend uitgeschakeld; Federer verloor van Jo-Wilfried Tsonga in drie sets, terwijl Nadal al met 7-6 en 6-1 klaar was tegen Juan Martín del Potro. Ook Novak Đoković en Nikolaj Davydenko gingen niet door naar de halve finale.

In de halve finale werden Andy Roddick en Jo-Wilfried Tsonga in respectievelijk drie en twee sets verslagen. De finale werd daardoor Andy Murray tegen Juan Martín del Potro. In een driesetter won de Schot.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Het dubbeltoernooi in Montreal verliep in de eerste ronde zonder verrassingen, alle geplaatste spelers plaatsten zich voor de 2e ronde. In die ronde verloor het als vierde geplaatste duo Bruno Soares/Kevin Ullyett. In de halve finale versloegen Maks Mirni en Andy Ram verrassend de nummers één op de ranglijst, Bob en Mike Bryan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
   Officiële website van de Rogers Cup
  Resultaten van de Rogers Cup op de website van de ATP

Montreal
2009